В статье речь идет об усадьбе Булдакова, которая расположилась в городе Великий Устюг Вологодской области

Уса́дьба Булдакова — дворянская усадьба начала XIX века в городе Великий Устюг, Вологодской области. Построена в стиле ампир. Памятник истории и культуры федерального значения. В главном доме работали мужская гимназия, институт народного образования, Пуховичское пехотное училище, Великоустюгский учительский институт. В настоящее время здесь размещаются учебные классы педагогического колледжа.

История 
Усадьба Булдакова —  представляет собой один из крупнейших в Великом Устюге историко-архитектурных ансамблей провинциальной усадебной культуры XIX века. Построена усадьба в начале XIX века и состоит из главного дома и двух флигелей, которые соединены с ним оградой и воротами. Главный дом этого комплекса, некогда самый большое обывательское здание в Великом Устюге, был возведён по заказу купца Михаила Матвеевича Булдакова (1768-1830) – был известен как землепроходец, «первенствующий» директор Российско-Американской компании.

В ноябре 1804 года купец стал владеть земельным участком на окраине города и к концу 1806 года построил на этом месте большой каменный дом. Через год были сооружены и два флигеля, которые стали использовать как служебные помещения. Окончательная отделка строений завершилась только к осени 1818 года. На участке также был разбит большой сад, возведены искусственные озера: малый водоём – с Ильинской улицы – для обитания лебедей, большой – с Преображенской улицы – для катания на лодках. Вокруг озер расположился парк со скамейками и беседками. Одна из них была двухэтажная — для настольных игр, чаепитий и чтения. 

В знак уважения к горожанам купец передал городу участок земли площадью 3 гектара, где в 1824 году был заложен первый городской общественный сад.

В феврале 1837 года сын Булдакова продал усадьбу купцу Илье Яковлевичу Грибанову, после смерти которого она перешла его сыну – Владимиру Ильичу Грибанову, проживавшему в Петербурге. Пустовавшую усадьбу у Грибановых покупает городская дума, которая в 1901 году размещает здесь мужскую гимназию. Дом перестроили. Реконструкция здания затянулась на длительные десять лет, автором проекта был архитектор В.Н. Курицын.

В 1918 году город стал центром Северодвинской губернии. В губернию вошли пять северо-восточных районов бывшей Вологодской губернии. Именно в этой усадьбе проходил Первый съезд делегатов Северодвинской губернии, который состоялся с 15 по 20 июня 1918 года. Гимназия была закрыта.

С конца 1919 года до 1921 года в этом строении стал работать Институт народного образования (позднее педагогический факультет Северо-Двинского государственного университета, а затем и Практический институт народного образования). С марта 1920 по сентябрь 1923 года в этом доме разместились и учебные классы школы второй ступени имени А. И. Герцена. Позднее здание перешло в пользование педагогическому техникуму, ныне – педагогический колледж. 

В годы Великой Отечественной войны здесь разместилось и готовило военных специалистов Пуховичское пехотное училище. 

С июня 1949 по август 1955 года в этом здании работал Великоустюгский учительский институт. 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года №176 усадьба Булдакова была наделена статусом памятника истории и культуры федерального значения.

Архитектура 

Ансамбль усадьбы Булдакова является украшением набережной реки Сухоны. Два скромных двухэтажных флигеля симметрично вписаны в ансамбль главного дома. Они объединены металлической оградой с решеткой и двумя воротами с пилонами, которые украшены лежащими чугунными львами. Усадебный парк разместился со двора.

В стиле ампир сооружён главный дом. Он трёхэтажный из кирпича, оштукатуренный. Рустованные лопатки декорируют углы здания и простенки главного фасада. Над первым этажом размещён карниз. Венчающий карниз опирается на парные консоли, чередующиеся с сухариками. П-образные подзоры расположились под окнами второго и третьего этажей. В интерьерах частично сохранились филенчатые двери, лестницы, кафельные печи.

Главный дом со времени постройки был существенно изменён. Первоначально здание имело два этажа, лишь средняя его часть была трёхэтажной, а портик с балконом украшал фасад. В начале XX века здание реконструировалось. Был убран мезонин и надстроен третий этаж. Демонтировался портик, а со двора возводится большое трёхэтажное крыло. Были изменены интерьеры и внутренние перегородки.

Документы

Литература 
 
 Добвня Е. Г. Здание бывшей мужской гимназии, в которой в 1900—1907 гг. учился советский ботаник А. П. Шенников // Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Вологодская область. — М., 1979. — С. 117—119.
 Перепеченко П. К., Соколов Г. И. М. К. Ветошкин // Имена вологжан в науке и технике. — [Вологда] : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968. — С. 32—34.
 Коновалов Ф. Я. Ветошкин Михаил Кузьмич // Вологодская энциклопедия. — Вологда, 2006. — С. 103.

Примечания

Ссылки 
 Усадьба Булдакова
 Усадьба Булдакова. Наследие
 Булдаков и его Усадьба
 Старина Великоустюгского района
Усадьбы Вологодской области
Великий Устюг